Атанасовское озеро () — озеро, расположенное в Юго-Восточной Болгарии в городе Бургас, между кварталами Изгрев и Сарафово к западу от них. Это часть Бургасского озёрного комплекса, от Чёрного моря отделено Атанасовской косой. Озеро прибрежное, с большим разнообразием растительного и животного мира. Связано с Чёрным морем множеством каналов, через которые в озеро поступает вода. Общая площадь озера 7208,89 га, длина около 9 км, ширина 4,3 км, средняя глубина 0,3 м.

Общая информация 
Озеро пересекает по искусственно построенной перемычке новое шоссе из Бургаса на север, к аэропорту, курортному побережью и далее на Варну. Перемычка, по которой проходит новая дорога, делит озеро на две части, сообщающиеся между собой, как и с Чёрным море, с помощью каналов.

Старая дорога и заброшенная железнодорожная линия Бургас — Поморие проходит по Атанасовской косе, непосредственно через пляжи Бургаса. Перед II мировой войной по это дороге ходил поезд, называвшийся «Анхиало экспресс», и у озера была его первая остановка. Параллельно заброшенной железной дороге широкой колеи проходит узкоколейная железная дорога, используемая и сейчас в целях соледобычи и в качестве аттракциона для туристов.

В настоящее время по трассе старой автомобильной дороги проложена велодорожка, используемая в том числе и для движения пассажирских электрокаров в направлении Бургас — Атанасовское озеро.

В годы II мировой войны для защиты дороги вдоль побережья на Атанасовской косе были построены железобетонные оборонительные сооружения, сохранившиеся до настоящего времени.

Добыча соли 
Соль добывается в обеих частях, но преимущественно в южной. Солёность воды в озере повышается из-за связи между ним и Чёрным морем. Вследствие высокой солёности воды (20 — 27,5 промилле) озеро используется для соледобычи, начатой в 1906 году и продолжающейся до настоящего времени (2016 г.). В год общество «Черноморские сольницы» АД добывает примерно 40 тыс. тонн морской соли.

Рекреационное использование 
Озеро активно используется также и в рекреационных целях. Летом вода имеет розовый цвет, что определяется наличие водоросли дуналиелла солоноводная. Лечебные грязи Атанасовского озера представляют сульфидные иловые грязи, образующиеся в результате гниения органических веществ. Они чего имеют специфический запах сероводорода и высокое содержание сульфидов железа, солей кальция и магния, солей органических кислот и гумуса. Разрешенные для использования бассейны с лечебной грязью и рапой находятся в южной части Атанасовского озера, посещение их бесплатно. Здесь находится также наблюдательный пункт «Точка», используемый любителями для наблюдения за птицами, перелетающими по маршруту «Via Pontica».

Галерея

Особо охраняемая территория 

Озеро используется куликами Евразии для гнездования и как остановочный путь при миграциях в Африку и обратно. В 1980 году северная половина озера объявлена природным резерватом. Годом позже южная часть озера и территории в непосредственной близости от берегов всего озера были объявлены буферной зоной резервата. В 1999 году, согласно требованиям Закона о защищённых территория, категория резервата была изменена на «поддерживаемый резерват». В 2001 году на берегу южной части озера было создано и функционирует «укрытие для наблюдения за птицами». В 2003 году утверждён План управления охраняемой территорией. В 2007 году бывшая буферная зона сменила категорию на «охраняемую местность». Согласно Закону об охраняемых территория, резерват охраняется и управляется региональной инспекцией по окружающей среде и водам в Бургасе, под контролем Министерства окружающей среды и вод. На озере обнаружено 316 видов птиц, во всей Болгарии существует 423 вида

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Чёрного моря
Бургас
Озёра Болгарии
Водные объекты Бургасской области